

Sint-Antonius van Paduakerk (Brussel)

Sint-Antonius van Paduakerk, Aerdenhout
Sint-Antonius van Paduakerk (Bleijerheide), Kerkrade
Sint-Antonius van Paduakerk, Blerick
Sint-Antonius van Paduakerk, Ede
Antonius van Paduakerk, Eindhoven (ook gekend als Fellenoordkerk)
Oosterkerk (Eindhoven), Eindhoven (ook gekend als ''Antonius van Paduakerk)
Antonius van Paduakerk (Villapark), Eindhoven
Sint-Antonius van Paduaker, Hellevoetsluis
Sint-Antonius van Paduakerk, Loosbroek
Sint-Antonius van Paduakerk, Millingen aan de Rijn
Antonius van Paduakerk, Nazareth
Sint-Antonius van Paduakerk, Nijmegen
Sint Antonius van Paduakerk, Nijverdal
Antonius van Paduakerk, Rotterdam
Antonius van Paduakerk, Scharn
Hoefstraatkerk, Tilburg
Sint-Antonius van Padua- of Korvelse kerk, Tilburg 
Sint Antonius van Padua, Ulft
Sint Antonius van Padua, Vianen NB
Sint-Antonius van Paduakerk, Vragender
Antonius Van Paduakerk, Waalwijk

Zie ook 
Sint-Antoniuskerk